Реч Плутон се везује за више појмова:

 Плутон, патуљаста планета која припада Сунчевом систему
 Плутон (бог), један од богова из римске митологије
 Плутон (цртани лик), цртани лик из продукције Волта Дизнија
 Операција Плутон
 Плутон (ракета)